Тумкур:

 Тумкур — город в индийском штате Карнатака.
 Тумкур — округ в индийском штате Карнатака.